Ан-318 — неоконченный проект советского реактивного трёхдвигательного авиалайнера, разрабатываемый конструкторским бюро Антонова с конца 1970-х по начало 1990-х гг.

История 
Проект Ан-318 является одной из наименее известных разработок не только КБ Антонов, но и всей советской авиапромышленности. Известно, что разрабатывался этот самолёт в самом конце 1970-х. В качестве силовой установки планировалось иметь три двухконтурных турбореактивных двигателя Д-18Т, были сделаны предпроектные работы.

Предполагалось, что данный самолёт сменит на дальних трассах Ил-96. Однако, с развалом СССР этим планам не дано было осуществиться.

См. также 
 Lockheed L-1011 TriStar

Примечания

Ссылки 
 50 лет Народному музею Государственного Предприятия “Антонов”

Пассажирские самолёты
Самолёты Антонова
Нереализованные проекты самолётов